Grande Terre (in lingua francese Terra Grande) è un nome che indica alcune isole principali del loro arcipelago, nel caso specifico per alcuni gruppi di isole francesi:
 La Grande Terre della Guadalupa.
 La Grande Terre delle Kerguelen.
 La Grande Terre di Mayotte.
 La Grande Terre della Nuova Caledonia.